Владислав — мужское имя славянского происхождения:

Носители, известные под именами 
 Владислав (ум. 835) — князь Хорватии.
 Владислав II (ум. 1165) — князь Оломоуца.
 Владислав I Дураццо (1377—1414) — король Неаполя.
 Владислав Грамматик — средневековый болгарский книжник XV века.
 Владислав (1913—1992) — епископ Сербской Православной Церкви, митрополит Дабро-Босанский.

Князья и короли Польши 
Князья Польши
 Владислав I Герман (1043—1102), князь Польши.
 Владислав II Изгнанник (1105—1159), князь Польши и Силезии.
 Владислав III Тонконогий (1165—1231), князь Силезии и Кракова.
 Владислав Одонич (ок. 1190—1239), князь калишский, удела на реке Обре, великопольский и гданьский.
 Владислав (1225/1227—1281/1282), князь калишский и опольско-рацибужский.
 Владислав I (1275/1280—1321/1324), князь освенцимский.
 Владислав Опольчик (1326/1332—1401) — князь опольский, велюнский, иновроцлавский, крновский и др.
 Владислав I Плоцкий (1398/1411—1455) — князь плоцкий, визненский, белзский и равский.
 Владислав Глогувский (ок. 1420—1460), князь цешинский, северский, глогувский, сцинавский и бытомский.
 Владислав II Плоцкий (ок. 1448—1462) — князь плоцкий, белзский, равский и визненский.
 Владислав (ок. 1455—1493), князь заторский.
Короли Польши
 Владислав I Локетек (ок. 1260—1333), князь краковский, король Польши.
 Владислав II Ягайло (ок. 1350—1434), король Польши, великий князь литовский под именем Ягайло.
 Владислав III Варненьчик (1424—1444), король Польши, король Венгрии под именем Уласло I.
 Владислав IV Ваза (1595—1648), король Польши и великий князь литовский.

Князья и короли Чехии 
 Владислав I (ок. 1070—1125), князь Чехии и Оломоуца.
 Владислав II (ок. 1110—1174), князь Чехии, король Чехии под именем Владислава I.
 Владислав Йиндржих (ум. 1222), князь Чехии, также маркграф Моравии.
 Владислав II (1456—1516), король Чехии, король Венгрии под именем Уласло II.

Господари Валахии 
 Владислав I (Влайку) (ок. 1325 — ок. 1377)
 Владислав II (ум. 1456)
 Владислав III (ум. 1525)

Короли Сербии 
 Стефан Владислав I (ок. 1198—1264/1281)
 Стефан Владислав II (ок. 1270—1325)

Русские князья и бояре 
 Володислав — русский князь X века, родственник Игоря Рюриковича.

 Владислав Кормиличич (ум. после 1214) — галицкий боярин, фактический правитель Галича в 1212—1214 годах.
 Владислав Юрьевич (ум. 1245) — галицкий боярин, боролся с Даниилом Галицким.
 Владислав Жигимонтович (1595—1648) — номинальный московский царь и великий князь в 1610—1612 годах (титулярно до 1634 года), позже — король польский и великий князь литовский Владислав IV.

Топоним 
 Владислав — село в Великотырновской области Болгарии.

Другое 
 «Владислав» — парусный линейный корабль русского флота.
  — болгарский футбольный клуб из Варны, существовавший в 1916—1945 годах. См. также Черно море.

См. также 
 Влад
 Владислав I
 Владислав II
 Владиславов
 Польский город Владыславово назван в честь короля Владислава IV Вазы.
 Владиславовка